Viborgs stift kan avse:

Finland
Viborgs stift 1554–1723 – historiskt stift som senare blev Borgå stift och idag är Tammerfors stift
Viborgs stift 1924–1945 – historiskt stift som idag är Sankt Michels stift

Danmark
Viborgs stift, Danmark – ett stift i Danmark